Змагання парному розряді 110-го за ліком тенісного  турніру Du Maurier Open 1999 проходили в рамках турнірів 1-ї категорії WTA.

Мартіна Хінгіс і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу Хінгіс не брали участі. Новотна виступала в парі Марі П'єрс і вони здобули титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 2–6, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Нижня половина 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= К Мораріу К По
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Я Новотна М П'єрс
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=6
| RD3-team03= І Спирля К Віс
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Посилання 
 Du Maurier Open 1999 Women's Doubles Draw

1999
Парний розряд
Du Maurier Open 1999